Il Netanya Open 2012 (Israel F12 Futures 2012) è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ITF Men's Circuit nell'ambito dell'ITF Men's Circuit 2012 e dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2012. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati a Netanya in Israele dal 29 ottobre al 4 novembre 2012 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare maschile

 Maximilian Neuchrist ha battuto in finale  Axel Michon 6–4, 6–4

Doppio maschile

 Stephan Fransen /  Wesley Koolhof hanno battuto in finale  Sam Barry /  Sebastian Lavie 4–6, 7–6(7–4), [11–9]

Singolare femminile

 Anna Karolína Schmiedlová ha battuto in finale  Stephanie Vogt 0–6, 6–3, 6–4

Doppio femminile

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok hanno battuto in finale  Zuzana Luknárová /  Anna Karolína Schmiedlová 6–1, 6–4

Collegamenti esterni